Экономический и Социальный Совет ООН состоит из 54 государств, избираемых Генеральной Ассамблеей сроком на три года. Нет ограничений на переизбрание: выбывающий член ЭКОСОС может быть переизбран немедленно. Каждый член ЭКОСОС имеет один голос. Решения принимаются большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов ЭКОСОС. Резолюция 2847 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года (A/RES/2847(XXVI)) установила следующий порядок распределения мест в ЭКОСОС:

Список государств-членов ЭКОСОС по году избрания

Избранные в 1973—2008 годах

Примечания

Ссылки 
 Список государств — членов Экономического и Социального Совета ООН

Списки:ООН
Списки стран
Экономический и Социальный Совет ООН